Гордон Берни Кауфманн (; 19 марта 1888, Форест-Хилл, Лондон, Великобритания — 1 марта 1949, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский архитектор английского происхождения, известный как автор проекта Плотины Гувера.

Биография 
Родился 19 марта 1888 в Форест-Хилл, Лондон, в семье Густава и Матильды Кауфманн. Густав Кауфманн и его семья часто переезжали в Германию и обратно в течение 1880—1890-х годов, даже после того, как в 1888 году Густав стал гражданином Великобритании.

Образование 
Кауфманн учился в Whitgift School (Кройдон, Лондон, Великобритания) и Hausa School (Бергедорф, Германия), позже был учеником у лондонского архитектора Альфреда Уильяма Стивенса Кросса. В 1908 году закончил Лондонский Политехнический Институт, после чего переехал в Британскую Колумбию в город Ванкувер, где провел следующие шесть лет.

Брак и дети 
Гордон Кауфманн был женат дважды. 18 мая 1911 года в г. Монреале он женился на Еве Сен-Дени-Макфарлейн. Его второй женой стала Элси С. Брайант.
Он оставил двоих детей от первого брака:
 Кеннет Макфарлейн Кауфманн (родился 1 апреля 1912 в Ванкувере, Британская Колумбия) — работал чертежником у своего отца.
 Сесил Макфарлейн Кауфманн — (родилась 12 сентября 1913 в Ванкувере, Британская Колумбия) — вышла замуж в 1949 году и проживала во Флинтридже, штат Калифорния.

Карьера 

В начале своей карьеры Кауфманн работал в стиле средиземноморского возрождения, который был популярным в то время. Он также был первым архитектором при строительстве Scripps College, гуманитарного женского колледжа в Клермонте, Калифорния, являющегося одним из Семи Колледжей Клермонта.

Совместно с ландшафтным архитектором Эдвардом Хантсман-Траутом разработал общий план студентеского городка с четырьмя общежитиями, которые были построены в течение первых четырех лет существования Колледжа (1927—1930). Дизайн проекта выполнен в стиле средиземноморского возрождения.

В 1928 году Калифорнийский Технологический институт нанял его для проектирования комплекса общежитий, ныне известных как «Южные дома», и здания для Атенеума, частного клуба, расположенного на территории института.

Позже он работал в основном в стиле ар-деко, уделяя особое внимание массивным, обтекаемым бетонным стенам, которые придавали его зданиям очень характерный вид. Штаб-квартира Los Angeles Times — прекрасный тому пример. Его работа также была номинирована в раздел «архитектура» на Конкурсе искусств на летних Олимпийских играх 1936..

Проекты 

Ниже приведён список наиболее известных проектов Гордона Кауфманна.
 1928 Greystone Mansion
 1934 Santa Anita Park
 1935 Плотина Гувера
 1935 Los Angeles Times Building
 1940 Hollywood Palladium
 1947 Beverly House

Ссылки 
  База данных архитектуры Тихоокеанского побережья (PCAD): Гордон Кауфманн

Примечания 

Архитекторы по алфавиту
Архитекторы США